Арно Биберштайн (; ,  — , ) — немецкий пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 Биберштайн участвовал только в плавании на 100 м на спине. Он стал чемпионом в этой дисциплине, установив в финале новый олимпийский рекорд.

Помимо этого, Биберштайн три раза побеждал на чемпионатах Германии с 1905 по 1907 года в плавании на спине.

Ссылки 
 Арно Биберштайн на sports-reference.com  
 Информация об Арно Биберштайне 

Персоналии по алфавиту
Пловцы Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Похороненные в Магдебурге